Glienicke kan syfta på:

Orter 
 Glienicke/Nordbahn – en ort och kommun i Landkreis Oberhavel, Brandenburg, norr om Berlin

 Glienicke, Rietz-Neuendorf – en ort i kommunen Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Glienicke, Heiligengrabe – en ort i kommunen Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Glienicke-Grebs – en ort i stadskommunen Ziesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Glienicke, Möckern – en ort i stadskommunen Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Glienicke, Altglienicke – en stadsdel i Altglienicke i stadsdelsområdet Treptow-Köpenick i sydöstra Berlin
 Klein Glienicke – ett bostadsområde i stadsdelen Babelsberg i staden Potsdam, Brandenburg
 Gross Glienicke – en stadsdel i staden Potsdam, Brandenburg
 En del av Gross Glienicke tillhör även stadsdelen Kladow i stadsdelsområdet Spandau i Berlin.

Byggnadsverk 
 Glienicker Brücke – en bro över floden Havel, på stadsgränsen mellan Berlin och Potsdam
 Schloss Glienicke – ett slott i Berlin nära Glienicker Brücke
 Jagdschloss Glienicke – ett slott i Berlin nära Glienicker Brücke.

Insjöar 
 Glienicker Lake – en sjö i floden Havel.

Se även 
 Glienecke